

Persone 
 Markus Weinzierl (1974) – calciatore e allenatore di calcio tedesco

Geografia

Austria 
 Weinzierl – frazione di Hafnerbach, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Weinzierl – ex comune ora frazione di Perg, città nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Weinzierl – frazione di Sieghartskirchen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Weinzierl – ex comune ora frazione di Wieselburg-Land, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Weinzierl am Walde – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Weinzierl bei Krems – frazione di Krems an der Donau, città statutaria (Bassa Austria)